Seznam glavnih mest Evrope.

A 
 Amsterdam (administrativno glavno mesto - Haag) - 
 Andorra la Vella - 
 Ankara - 
 Atene -

B 
 Beograd - 
 Berlin - 
 Bern - 
 Bratislava - 
 Bruselj - 
 Budimpešta - 
 Bukarešta -

D 
 Dublin - 
 Dunaj -

H 
 Helsinki -

E 
 Erevan -

K 
 Kijev - 
 Kišinjev - 
 København -

L 
 Lizbona - 
 Ljubljana - 
 London - 
 Luxembourg -

M 
 Madrid - 
 Minsk - 
 Monako - 
 Moskva -

N 
 Nikozija

O 
 Oslo -

P 
 Pariz - 
 Podgorica - 
 Praga - 
 Priština -

R 
 Reykjavík - 
 Riga - 
 Rim -

S 
 San Marino - 
 Sarajevo - 
 Skopje - 
 Sofija - 
 Stockholm -

T 
 Talin - 
 Tbilisi - 
 Tirana - 
 Tórshavn -

V 
 Vaduz - 
 Valletta - 
 Varšava - 
 Vatikan - 
 Vilna -

Z 
 Zagreb -

Glej tudi 
 seznam glavnih mest Azije
 seznam glavnih mest Afrike
 seznam glavnih mest Severne Amerike
 seznam glavnih mest Južne Amerike
 seznam glavnih mest Oceanije

Evropa